Die Maltese Premier League 1991/92 war die 77. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum 14. Mal der FC Valletta.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger FC St. Andrews und FC Mqabba Absteiger Naxxar Lions. St. Andrews war erstmals erstklassig, Mqabba erstmals seit der Saison 1985/86 wieder erstklassig.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die First Division absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Playoff (nur für Abstieg) – 3. Tordifferenz

Kreuztabelle

Abstiegs-Playoff 
Der zweite Absteiger wurde in einem Entscheidungsspiel zwischen den punktgleichen Mannschaften entschieden.

|}

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

199192
Fußballsaison 1991/92